Airén
Tempranillo

Druivenras